Jean-Louis Brunaux (né en 1953), archéologue français, spécialiste de la civilisation gauloise ;
 Olivia Brunaux (née en 1961), actrice française.